Il Campionato Primavera 1 TIM - Trofeo "Giacinto Facchetti" 2017-2018 è stata la 56ª edizione del torneo Primavera, la 1ª nella formula della massima divisione a girone unico, seppur mantenendo i play-off per l'assegnazione del titolo.

Il campionato è stato vinto dall', che si è laureata campione d'Italia Primavera per la seconda stagione consecutiva. Inoltre, i nerazzurri hanno raggiunto il  in testa all'albo d'oro della manifestazione con 9 successi.

Stagione

Regolamento 
Il campionato Primavera si articola nelle seguenti fasi:
 Girone unico "all'italiana": le 16 società partecipanti sono inserite in un girone unico. Al termine di questa fase, le prime due società classificate accedono direttamente alla fase finale. Le ultime due società classificate retrocedono direttamente al campionato Primavera 2.
 Play-off di qualificazione alla fase finale: le società classificate al 3º, 4º, 5º e 6º posto disputano i play-off di qualificazione alla fase finale, con gare di andata (6ª contro 3ª e 5ª contro 4ª) e ritorno (a campi invertiti). In caso di distacco di almeno 10 punti fra la 4ª e la 5ª classificata, i play-off non avranno luogo e le prime quattro squadre della classifica accederanno direttamente alla fase finale.
 Play-out per la permanenza nel campionato Primavera: le due società classificatesi al 13º ed al 14º posto disputano il play-out per la permanenza nel campionato Primavera 1, con una gara di andata (in casa della 14ª) e un'altra di ritorno (a campo invertito).
 Fase finale: le quattro squadre qualificate si affrontano in gare a eliminazione diretta (semifinali e finale).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale.
 Ammessa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Campionato Primavera 2 2018-2019.

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Record stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Atalanta (18)
 Minor numero di vittorie: Lazio (4)
 Maggior numero di pareggi: Bologna (11)
 Minor numero di pareggi: Chievo e Torino (4)
 Maggior numero di sconfitte: Lazio (19)
 Minor numero di sconfitte: Atalanta (4)
 Miglior attacco: Atalanta (71 gol fatti)
 Peggior attacco: Lazio (28 gol fatti)
 Miglior difesa: Inter (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Napoli (58 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Atalanta (+35)
 Peggior differenza reti: Udinese (-22)
 Miglior serie positiva: Fiorentina (17, 12ª-28ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Atalanta (7, 22ª-28ª)
 Maggior numero di pareggi consecutivi: Napoli (3, 10ª-12ª), Bologna (3, 16ª-18ª) e Atalanta (3, 19ª-21ª)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Sassuolo (7, 10ª-16ª)
 Partite con maggior numero di gol: Roma-Atalanta 1-7, Torino-Udinese 7-1 e Genoa-Verona 4-4 (8)
 Pareggio con maggior numero di gol: Genoa-Verona 4-4 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: Torino-Udinese 7-1 (6)

Classifica marcatori

Play-off

Play-out

Fase finale

Squadre ammesse 
  - 1ª classificata
  - 2ª classificata
  - 4ª classificata (vincitrice play-off)
  - 6ª classificata (vincitrice play-off)

Tabellone

Incontri

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Campionato Primavera 2 2017-2018

Collegamenti esterni

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2018